Синьхайская революция:

 Синьхайская революция
 Синьхайская революция (фильм)